Gornja Lupljanica
Donja Lupljanica